М-40 (кириллицей) и M40, M 40 (латиницей) может означать:

М-40 
М-40 (кириллицей) может означать:
 М-40 — советский авиационный дизельный двигатель.
 М-40 — вид жидкого нефтяного топлива.
 М-40 — советская опытная буксируемая гаубица
 М-40 — советская военная электронная вычислительная машина.
 М-40 — экспериментальная межконтинентальная крылатая ракета, разрабатывалась ОКБ В. М. Мясищева в 1953—1957 годах.

M40 
M40 (латиницей) может означать:
 М 40 — двойная звезда в созвездии Большой Медведицы.
 М40 — самоходная артиллерийская установка США периода Второй мировой войны.
 М40 — американская снайперская винтовка.
 М40 — американское безоткатное орудие.
 М40 — рядный четырёхцилиндровый двигатель, производства компании BMW.
 М40 — автодорога в Великобритании.